Leipelt ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Leipelt (1921–1945), deutscher Student und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Katharina Leipelt (1892–1943), deutsche Chemikerin und Widerstandskämpferin
 Maria Leipelt (1925–2008), deutsch-amerikanische Biochemikerin und Widerstandskämpferin

Siehe auch:
 Leopold
 Liepelt